Klinner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Klinner (* 1969), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Dieter Klinner (bl. 1960–1962), deutscher Fußballspieler
 Ute Hofmann-Auhagen (früher verheiratete Klinner), deutsche Unternehmerin
 Tilo Klinner (* 1958), deutscher Diplomat
 Werner Klinner (1923–2013), deutscher Herzchirurg